

Pessoas
 Émile Zola — romancista francês criador do naturalismo
 Zola (África do Sul) — nome artístico de Bonginkosi Dlamini, actor e músico de kwaito sul-africano
 Gianfranco Zola — antigo jogador de futebol italiano do Chelsea e do Parma

Topónimos
 Zola (Soweto)  — township do Soweto
 Zola Predosa — comuna italiana da região da Emília-Romanha, província de Bolonha

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos